Михаил Иванович Колесников (род. 22 сентября 1951, Ангрен, Ташкентская область, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский военачальник. Начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю. Генерал-майор.

Биография 
Родился 22 сентября 1951 года в г. Ангрене Ташкентской области Узбекской ССР.

Образование 
 1973 году Ташкентское высшее танковое командное училище
 1985 году Военная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая академия бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского

На воинской службе 
В 1969 году поступил в Ташкентское высшее танковое командное училище им. маршала бронетанковых войск П. С. Рыбалко. В 1973 году закончил его.

1969 — 1973 гг. — курсант Ташкентского высшего танкового командного училища (Туркестанский военный округ).

1973 — 1976 гг. — командир танкового взвода мотострелкового полка мотострелковой дивизии (Группа советских войск в Германии).

1976 — 1978 гг. — командир танковой роты мотострелкового полка мотострелковой дивизии (Группа советских войск в Германии).

1978 — 1979 гг. — командир роты батальона обеспечения Ташкентского высшего общевойскового командного училища (Туркестанский военный округ).

1979 — 1982 гг. — начальник штаба — заместитель командира батальона обеспечения Ташкентского высшего общевойскового командного училища (Туркестанский военный округ).

1982 — 1985 годы — слушатель командного факультета Военной академии БТВ им. маршала Р. Я. Малиновского.

1985 — 1988 гг. — начальник штаба — заместитель командира мотострелкового полка мотострелковой дивизии (Дальневосточный военный округ).

1988 — 1993 гг. — командир мотострелкового полка мотострелковой дивизии (Дальневосточный военный округ).

1993 г. — старший офицер отдела подготовки Дальневосточного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.

На высших должностях 
1997 — 1998 гг. — первый заместитель начальника Дальневосточного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

1998 — 1999 гг. — начальник Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — заместитель начальника гражданской обороны Хабаровского края.

1999 — 2005 гг. — начальник Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края.

Первым начальником Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю назначен Колесников Михаил Иванович, приказ МЧС России от 9 февраля 2005 г. по 10 апреля 2007 г., приказ МЧС № 49.

2005 — 2007 гг. — начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю.

В отставке 
2007 — 2013 годы — директор Сочинского филиала ОАО «Федеральный центр логистики».

С 2013 года Инспектор Группы инспекторов Объединённого стратегического командования Южного военного округа Министерства обороны Российской Федерации.

Семья 
 Жена: Любовь Борисовна Колесникова.
 Дети. Михаил Михайлович Колесников
Евгений Михайлович Колесников

Внуки: Колесникова Алёна Михайловна 
Колесникова Мария Евгеньевна
Колесников Данил Михайлович
Колесников Михаил Евгеньевич 
Колесников Евгений Евгеньевич

Галерея

Знаки отличия 

 Орден Почёта (Россия)
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3 степени
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «200 лет Министерству обороны»
 медаль «За безупречную службу» (МЧС)
 Медаль «За пропаганду спасательного дела»
 Медаль «XV лет МЧС России»
 Медаль «75 лет гражданской обороне»
 Медаль «За содружество во имя спасения»
 Медаль «За отличие в военной службе» (МЧС)
 Медаль «За безупречную службу» II степени
 Медаль «За безупречную службу» III степени
 Медаль «За ратную доблесть» и др.
 Награждён именным огнестрельным оружием — пистолетом ПМ.
 Орден Святого благоверного великого князя Димитрия Донского III ст. (РПЦ)
 Имеет награды других ведомств

См. также 
 12-я гвардейская танковая дивизия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Историческая справка
 УТРЕННИЙ ЗВОНОК... М.И. КОЛЕСНИКОВУ
 ГУ ГО и ЧС Хабаровского края	Колесников Михаил Иванович
 Указом президента Российской Федерации полковник Михаил Иванович Колесников повышен в звании.

Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Члены КПСС
Выпускники Ташкентского высшего танкового командного училища
Персоналии:Краснодарский край
Генерал-майоры (Российская Федерация)
Инспектора Группы инспекторов ОСК ЮВО